Belunzow ist der Familienname folgender Personen:
Waleri Belunzow (1969–2006), russischer Komponist
Wladimir Belunzow (* 1974), russischer Komponist und Pianist